Dietendorf, Ortsteil de Burgebrach
 Dietendorf, Ortsteil de Wetterzeube
 Dietendorf, ancien ortsteil de Neudietendorf
 Dietendorf, ancien nom de Diedendorf

Voir aussi 
 Diedenhofen
 Diedenshausen